Severní milník (francouzsky Mire du Nord) je historický milník v Paříži, který vytyčoval Pařížský poledník.

Lokace 
Milník se nachází v 18. obvodu v soukromé zahradě u Moulin de la Galette.

Historie 
Když Královská akademie věd rozhodla vyměřit délku Pařížského poledníku od severního konce Francie na jižní, měřením z Paříže do Amiens byl pověřen abbé Jean Picard (1620–1682). Dne 14. srpna 1675 Jean Picard umístil trasírku pro Pařížský poledník poblíž mlýna Blute-Fin na Montmartru. Jednalo se o jednoduchý dřevěný sloup označující pozici poledníku v ose Pařížské observatoře. Ve vyměřování poledníku pokračoval Giovanni Domenico Cassini a jeho syn Jacques Cassini.

V roce 1736 Jacques Cassini nechal nahradit dřevěný sloup třímetrovou kamennou stélou tvořenou čtvercovou základnou s pyramidou, která měla na vrcholu lilii. Na milníku byl umístěn nápis:
L'an MDCCXXXVI cet obélisque a été élevé par ordre du Roy pour servir d'alignement à la méridienne de Paris du côté nord. Son axe est à 2 931 toises 2 pieds de la face méridionale de l'Observatoire.
V roce 1736 byl vztyčen tento obelisk na příkaz krále, aby sloužil k určení Pařížského poledníku na severní straně. Jeho osa je 2931 sáhů 2 stopy od jižní strany Observatoře.

Za Velké francouzské revoluce byla lilie na vrcholu nahrazena koulí a roku 1840 kovovou špicí.

V triangulačním systému okolo Paříže byly dalšími měřícími body věž kostela v Montlhéry na jihu, zvonice v Brie-Comte-Robert na jihovýchodě a zvonice v Saint-Martin-du-Tertre na severu.

Milník je od roku 1934 chráněn jako historická památka.

Související články 
 Jižní milník

Reference

Externí odkazy 
 
  Záznam v evidenci historických památek

Geografie Paříže
Stavby v Paříži
Montmartre
Historické památky v 18. obvodu (Paříž)